Занино — название населённых пунктов в России:

 Занино — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Занино — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Занино — деревня в Кадуйском районе Вологодской области.
 Занино — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Занино — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Занино — бывшая деревня в Можайском районе Московской области 
 Занино — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Занино — деревня в Кишертском районе Пермского края.
 Занино — деревня в Темкинском районе Смоленской области.
 Занино — деревня в Заокском районе Тульской области.
 Занино — деревня в Зареченском территориальном округе городского округа город Тула (Варфоломеевский сельский округ Ленинского района, бывшее Обидимское сельское поселение).
 Занино — деревня в Привокзальном территориальном округе городского округа город Тула (Алёшинский сельский округ Ленинского района, бывшее Фёдоровское сельское поселение).